Тишбейн ( — ножка стола) — немецкая фамилия:

 Художественная династия Тишбейнов:
 Антон Вильгельм Тишбейн (Тишбейн из Ганау) (1730—1804);
 Иоганн Антон Тишбейн (1720—1784) — немецкий художник;
 Иоганн Фридрих Август Тишбейн (Тишбейн из Лейпцига) (1750—1812);
 Иоганн Генрих Тишбейн Старший (Тишбейн из Касселя) (1722—1789);
 Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн (Тишбейн Гёте) (1751—1829);
 Иоганн Якоб Тишбейн (Тишбейн из Любека) (1725—1791);
 Иоганн Валентин Тишбейн (1715—1768) — немецкий художник;
 Тишбейн, Людвиг Филипп — немецкий архитектор, автор проекта Большого театра в Санкт-Петербурге.
 Эмиль Тишбейн — главный герой книги Эриха Кестнера «Эмиль и сыщики».

Примечания